

Місця 
 Ейлзбері (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Ейлзбері () — головне місто графства Бакінгемшир на півдні центральної Англії.

Люди 
 Томас Ейлзбері () — англійський теолог.

Інше 
 Ейлзберська качка () — порода качок, яка вирощується в основному на м'ясо та через зовнішність.